Jeholornithidae — вимерла родина примітивних птахів, що існував у ранній крейді (120—125 млн років тому). Викопні рештки представників родини знайдено у Китаї. Серед дослідників немає єдиної думки про склад родини: одні відносять до родини лише типовий вид Jeholornis prima (Wang et al., 2020), інші відносять також роди Dalianraptor, Jixiangornis, Kompsornis та Shenzhouraptor (Zhou and Zhang).

Філогенія

Див. також 
 Список викопних птахів

Примітки 

Викопні птахи
Вимерлі родини птахів